Anastasija Aleksandrowna Słonowa (ros. Анастасия Александровна Слонова; ur. 10 czerwca 1991 w Leninogorsku) – kazachska biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anastasija Słonowa pojawiła się 16 listopada 2007 roku w Muonio, gdzie w zawodach FIS Race zajęła 55. miejsce w eliminacjach sprintu techniką klasyczną. W lutym 2008 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, jednak plasowała się w szóstej dziesiątce. Jeszcze trzykrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając na MŚJ w Otepää w 2011 roku, gdzie była czwarta w biegu łączonym na 10 km. Czwarta była także rok wcześniej w sztafecie. Swój największy dotychczasowy sukces osiągnęła w 2013 roku, kiedy podczas mistrzostw świata U-23 w Libercu zdobyła srebrny medal na dystansie 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 listopada 2009 roku w Beitostølen mając zaledwie 18 lat. Wystartowała w biegu na 10 km stylem dowolnym zajmując 74. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 5 lutego 2012 roku w Rybińsku, gdzie zajęła 23. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 76. pozycji. W 2011 roku wystartowała w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Oslo, jednak nie przebrnęła eliminacji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: -
 sezon 2010/2011: -
 sezon 2011/2012: 93.
 sezon 2012/2013: 76.

Miejsca na podium chronologicznie 
Słonowa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015